Airlock peut faire référence à :
 Airlock, un groupe belge de Trip hop ;
 Airlock, un jeu vidéo pour Atari 2600 publiée par Data Age en 1982 ;
 airlock, sur un parachute, un mécanisme de sécurité.

Air lock peut faire référence à :
 Air Lock, troisième partie de Galaxy 4, de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.